Saint-Jacques steht für:
 Saint-Jacques (Métro Paris), Pariser Metrobahnhof
 David Saint-Jacques (* 1970), kanadischer Astronaut

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Jacques (Alpes-de-Haute-Provence), Département Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Jacques-d’Aliermont, Département Seine-Maritime
 Saint-Jacques-d’Ambur, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Jacques-d’Atticieux, Département Ardèche
 Saint-Jacques-de-la-Lande, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Jacques-de-Néhou, Département Manche
 Saint-Jacques-des-Arrêts, Département Rhône
 Saint-Jacques-des-Blats, Département Cantal
 Saint-Jacques-des-Guérets, Département Loir-et-Cher
 Saint-Jacques-de-Thouars, Département Deux-Sèvres
 Saint-Jacques-en-Valgodemard, Département Hautes-Alpes
 Saint-Jacques-sur-Darnétal, Département Seine-Maritime

Gemeinden in Québec, Kanada:
 Saint-Jacques (Québec)
 Saint-Jacques-de-Leeds
 Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown
 Saint-Jacques-le-Mineur

St-Jacques steht für folgende Kirchengebäude:
 St-Jacques-le-Mineur de Liège, Belgien
 St-Jacques de Montréal in Québec, Kanada

Frankreich: 
 St-Jacques de Lunéville
 St-Jacques de Neuvy-Saint-Sépulchre
 St-Jacques de Reims

mit Namenszusatz: 
 St-Jacques-de-la-Boucherie, Paris
 St-Jacques-du-Haut-Pas, Paris
 St-Jacques-le-Majeur de Guerting, Département Moselle
 Saint-Jacques-le-Majeur, Hunawihr
 St-Jacques-le-Majeur de Nice 

Siehe auch:
 Kommende St. Jacques-du-Haut-Pas (Paris)
 Turm Saint-Jacques
 Film Saint-Jacques… La Mecque (Pilgern auf Französisch)